29-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани проходил с 14 сентября по 27 декабря 2021 года с участием 22 команд (14 представителей суперлиги и 8 — высшей лиги «А»). Победителем турнира в 7-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд стала команда «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Формула розыгрыша 
В розыгрыше Кубка России в обязательном порядке принимают участие команды суперлиги и высшей лиги «А» и состоит он из трёх этапов — предварительного, полуфинального и финального.

На предварительной стадии по территориальному принципу были сформированы 4 зоны по 5-6 команд в каждой. Первичным критерием при распределении мест в зонах является общее количество побед, далее — количество очков, соотношение партий, мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 — по 2, за поражения 2:3 — по одному, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начисляются. Из каждой зоны в полуфинальный этап выходит количество команд, равное числу команд, входящих в 12 лучших по рейтингу по итогам чемпионата России 2020/21. Из числа вышедших в полуфинал команд выбирается хозяин финального этапа, получающий прямой допуск в финальную стадию розыгрыша. Команда, имеющая в составе трёх и более игроков сборной России, участвовавших в Олимпийских играх и чемпионате Европы 2021 года, выходят в полуфинальный раунд, независимо от результата, показанного на предварительном этапе.

В полуфинальном этапе 12 команд разделены на 3 группы, в которых играют в один круг. Победители групп выходят в финальный этап.

Финальный этап проводится в формате «финала четырёх» — два полуфинала и два финала — за 1-е и 3-е места.

Предварительный этап

Зона 1 
Калининград

«Луч» (Москва) — отказ от участия.

Зона 2 
Екатеринбург

Зона 3 
Саратов

«Динамо-Ак Барс» был представлен молодёжным составом.

Зона 4 
Курск

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — отказ от участия.

Итоги 
В полуфинальный этап вышли 3 команды из 1-й зоны («Локомотив», «Динамо» Москва, «Ленинградка»), 2 — из 2-й («Уралочка-НТМК», «Динамо-Метар»), 3 — из 3-й («Протон», «Спарта», «Северянка»), 4 — из 4-й («Динамо» Краснодар, «Тулица», «Липецк», «Минчанка»), а также «Динамо-Ак Барс» как команда, имеющая в составе 4 игроков, выступавших в составе сборной России на Олимпийских играх и чемпионате Европы. Хозяином финального этапа выбрана «Ленинградка», получившая прямой допуск в «финал четырёх». Остальные 12 команд по системе «змейка» были распределены на 3 группы полуфинального этапа.

Полуфинальный этап

Группа А 
Казань

Группа Б 
Копцевы Хутора (Липецкий район)

Группа В 
Тула

Итоги 
В финальный этап вышли победители групп полуфинального раунда — «Локомотив», «Динамо» Москва, «Динамо-Ак Барс», где к ним присоединилась «Ленинградка» в качестве хозяина «финала четырёх».

Финал четырёх 
26—27 декабря 2020. Санкт-Петербург

Участники:
 «Ленинградка» (Санкт-Петербург)
 «Локомотив» (Калининград)
 «Динамо» (Москва)
 «Динамо-Ак Барс» (Казань)

Полуфинал 
26 декабря

«Динамо-Ак Барс» — «Динамо» (Москва)
3:1 (25:27, 25:17, 25:22, 25:22).

«Локомотив» — «Ленинградка»
3:0 (25:17, 25:13, 25:18).

Матч за 3-е место 
27 декабря

«Динамо» (Москва) — «Ленинградка»  
3:1 (28:26, 21:25, 25:15, 25:17).

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
 «Динамо-Ак Барс» (Казань): Ангелина Лазаренко, Милина Рахматуллина, Анна Подкопаева, Варвара Сергеева, Ирина Королёва, Ангелина Сперскайте, Саманта Фабрис, Саманта Брисио Рамос, Дарья Заманская, Татьяна Кадочкина, Вера Ветрова, Екатерина Лазарева, Таисия Коновалова. Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.

 «Локомотив» (Калининград): Анастасия Жаброва, Виктория Горбачёва, Анастасия Стальная, Валерия Зайцева, Ирина Воронкова, Екатерина Евдокимова, Юлия Бровкина, Дарья Рысева, Тамара Зайцева, Ирина Филиштинская, Татьяна Ежак, Мария Воробьёва, Мальвина Смажек, Бьянка Буша. Главный тренер — Андрей Воронков.

 «Динамо» (Москва): Мария Халецкая, Екатерина Пипунырова, Татьяна Романова, Наталия Гончарова, Екатерина Енина, Мария Бибина, Екатерина Любушкина, Анастасия Ануфриенко, Ирина Фетисова, Екатерина Полякова, Наталья Кроткова, Ярослава Симоненко, Анна Поспелова, Элица Василева, Эдина Бегич. Главный тренер — Константин Ушаков.

Индивидуальные призы 
 MVP: Саманта Фабрис («Динамо-Ак Барс»)
 Лучшая связующая: Лаура Дейкема («Ленинградка»)
 Лучшая нападающая: Ирина Воронкова («Локомотив»)
 Лучшая блокирующая: Ирина Королёва («Динамо-Ак Барс»)
 Лучшая либеро: Анна Подкопаева («Динамо-Ак Барс»)

Примечания

Ссылки 
 Результаты (предварительный этап)
 Результаты (полуфинальный этап)
 Результаты (финальный этап)

2021 год в волейболе